Modaogo peut désigner :
 Modaogo I, la localité située dans le département de Soudougui au Burkina Faso
 Modaogo II, la localité située dans le département de Soudougui au Burkina Faso